Horikawaella är ett släkte av bladmossor. Horikawaella ingår i familjen Solenostomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Horikawaella